Dundas kan syfta på:

 Dundas (efternamn) – ett efternamn samt personer med namnet

Geografi

Antarktis 

 Dundas (udde),

Australien 

 Dundas (region), Western Australia, 
 Dundas Strait – ett sund i Northern Territory
 Dundas Valley – en förort till Sydney

Grönland 
 Dundas Fjeld – flera

Kanada 

 Dundas, Ontario, ort, 
 Deans Dundas Bay – en vik i Northwest Territories

Kiribati 

 Abemama Island, atoll, Gilbertöarna,

USA 

 Dundas, Minnesota – Rice County,

Se även
 Dundas Island – flera
 Dundas River – flera
 Mount Dundas – flera